Novak Đoković, detentore del titolo, si è riconfermato conquistando il terzo torneo di Wimbledon consecutivo, sconfiggendo in finale Matteo Berrettini con il punteggio di 6(4)-7, 6-4, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Daniil Medvedev (quarto turno)
  Stefanos Tsitsipas (primo turno)
  Alexander Zverev (quarto turno)
  Andrej Rublëv (quarto turno)
  Roger Federer (quarti di finale)
  Matteo Berrettini (finale)
  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Diego Schwartzman (terzo turno)
  Denis Shapovalov (semifinale)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  Casper Ruud (primo turno)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Hubert Hurkacz (semifinale)
  Alex De Minaur (primo turno)
  Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)

  Cristian Garín (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Jannik Sinner (primo turno)
  Aslan Karatsev (primo turno)
  Ugo Humbert (primo turno)
  Daniel Evans (terzo turno)
  Lorenzo Sonego (quarto turno)
  Nikoloz Basilašvili (primo turno)
  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Reilly Opelka (primo turno)
  John Isner (primo turno)
  Cameron Norrie (terzo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)
  Taylor Fritz (terzo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)

Qualificati 

  Marcelo Tomás Barrios Vera (primo turno)
  Mackenzie McDonald (primo turno)
  Brandon Nakashima (primo turno)
  Zhang Zhizhen (primo turno)
  Oscar Otte (secondo turno)
  Denis Kudla (terzo turno)
  Arthur Rinderknech (primo turno)
  Tallon Griekspoor (primo turno)

  Benjamin Bonzi (secondo turno) 
  Bernabé Zapata Miralles (primo turno) 
  Marco Trungelliti (primo turno) 
  Antoine Hoang (secondo turno) 
  Marc Polmans (secondo turno) 
  Daniel Masur (primo turno) 
  Grégoire Barrère (primo turno) 
  Christopher O'Connell (primo turno)

Lucky loser 

  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

  Botic van de Zandschulp (secondo turno)

Wildcard 

  Carlos Alcaraz (secondo turno)
  Alex Bolt (secondo turno)
  Liam Broady (secondo turno)

  Jay Clarke (primo turno) 
  Jack Draper (primo turno) 
  Andy Murray (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021